Nijlân (Leeuwarden), een wijk in de Nederlandse provincie Friesland
Nieuwland (Noardeast-Fryslân), de Friestalige naam voor deze buurtschap, in de Nederlandse provincie Friesland
Nijland (plaats), de Friestalige naam voor dit dorp in de Nederlandse provincie Friesland